Fotbollsspelare som spelat i minst en allsvensk match under säsongen 2010.

Spelare 2010 sorterade efter lag

AIK

BK Häcken

Djurgården

GAIS

Gefle IF FF

Halmstads BK

Helsingborgs IF

IFK Göteborg

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

Kalmar FF

Malmö FF

Mjällby AIF

Trelleborgs FF

Åtvidabergs FF

Örebro

Se även
Fotbollsallsvenskan 2010
Spelare i Fotbollsallsvenskan 2009

Källor

Fotbollsallsvenskan